«Party» puede referirse a:

 «Party» (1996), película de del director portugués Manoel de Oliveira.
 «Party» (1981), álbum del cantante estadounidense Iggy Pop.
 «Party» (1989), canción del grupo británico Queen.
 «Party» (1993), canción de The Blue Hearts.
 «Party» (2011), canción de Beyoncé.
 «Party» (2015), canción del grupo surcoreano Girls' Generation.
 «Party» (2022), canción de Bad Bunny y Rauw Alejandro.